Die Zusammenkunft bezeichnet:
 Die Zusammenkunft, deutsche Übersetzung von The Gathering (Geri-Allen-Album)
 Die Zusammenkunft, deutscher Titel des Pilotfilms der TV-Serie „Babylon 5“, siehe Babylon 5 #Pilotfilm „Die Zusammenkunft“ („The Gathering“)